Dampierre steht für:

Personen:
 Auguste Marie Henri Picot de Dampierre (1756–1793), französischer General
 Heinrich von Dampierre (1580–1620), Feldmarschall und Kriegsrat
 Marc-Antoine de Dampierre (1676–1756), französischer Adeliger
 Robert de Dampierre (1888–1974), französischer Diplomat

französische Adelsgeschlechter:
 Dampierre (mittelalterliches Adelsgeschlecht), Herren von Dampierre (Aube)
 Dampierre (Adelsgeschlecht, Picardie), Marquis von Dampierre (-Saint-Nicolas)
 Val de Dampierre, Adelsgeschlecht aus der Champagne

Orte:
 Dampierre (Aube), eine französische Gemeinde im Département Aube
 Dampierre (Calvados), ein Ortsteil der Gemeinde Val de Drôme im Département Calvados
 Dampierre (Jura), eine französische Gemeinde (Commune nouvelle) im Département Jura
 Dampierre (Dampierre Jura), eine ehemalige französische Gemeinde im Département Jura
 Dampierre (Haute-Marne), eine französische Gemeinde im Département Haute-Marne

französische Gemeinden mit Namenszusatz:
 Dampierre-au-Temple im Département Marne
 Dampierre-en-Bray im Département Seine-Maritime
 Dampierre-en-Bresse im Département Saône-et-Loire
 Dampierre-en-Burly im Département Loiret
 Dampierre-en-Crot im Département Cher
 Dampierre-en-Graçay im Département Cher
 Dampierre-en-Montagne im Département Côte-d’Or
 Dampierre-en-Yvelines im Département Yvelines
 Dampierre-et-Flée im Département Côte-d’Or
 Dampierre-le-Château im Département Marne
 Dampierre-les-Bois im Département Doubs
 Dampierre-lès-Conflans im Département Haute-Saône
 Dampierre-Saint-Nicolas im Département Seine-Maritime
 Dampierre-sous-Bouhy im Département Nièvre
 Dampierre-sous-Brou im Département Eure-et-Loir
 Dampierre-sur-Avre im Département Eure-et-Loir
 Dampierre-sur-Boutonne im Département Charente-Maritime
 Dampierre-sur-le-Doubs im Département Doubs
 Dampierre-sur-Linotte im Département Haute-Saône
 Dampierre-sur-Loire, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire, heute zu Saumur
 Dampierre-sur-Moivre im Département Marne
 Dampierre-sur-Salon im Département Haute-Saône
 Dommartin-Dampierre im Département Marne

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Dampierre-sur-Salon im Département Haute-Saône

Schlösser:
 Schloss Dampierre (Anzin) in Anzin, Département Nord
 Schloss Dampierre (Aube) in Dampierre (Aube)
 Schloss Dampierre (Yvelines) in Dampierre-en-Yvelines

Siehe auch:
 Dampier
 Dompierre